Йерун Пикет (; род. 27 января 1969 года, Лейден) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (1989). Четырёхкратный чемпион Нидерландов (1990, 1991, 1992 и 1994).

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 18 мая 1995 года.

С 2003 года не участвует в официальных соревнованиях.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Йеруна Пикета на сайте ФШР

Шахматисты Нидерландов